NFJ steht für:
 Naegeli-Franceschetti-Jadassohn-Syndrom, eine Erbkrankheit, siehe Naegeli-Syndrom
 Naturfreundejugend
 Nordfyenske Jernbane, historische dänische Eisenbahngesellschaft

Abkürzung